Сан-Фели́у-де-Ги́шольс ()  —  муниципалитет в Испании. Расположен на берегу Средиземного моря и входит в состав района (комарки) Баш-Эмпорда провинции Жирона в автономном сообществе Каталония. Назван по находящемуся на территории муниципалитета монастырю (в настоящее время — музей) святого Феликса из Жироны.

Находится на побережье Коста-Брава. Занимает площадь 15,92 км². Расстояние до города Жирона, административного центра провинции — 33 км. Межде Кастель-Пладжа-де-Аро и Сан-Фелиу-де-Гишольс после пляжа Сан-Поль, там где пешеходная тропа «Камино-де-Ронда — Окружной путь» совершает поворот и начинается крутой подъём, находится элитный курорт СʼАгаро (:en:s'Agaró).

Население — 21 975 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Portal web de la ciudad
 Rutas a pié y fáciles por San Feliú de Guíxols/Bajo Ampurdán/Costa Brava 
 Cambra de Comercio, Industria y Navegación de Sant Feliu de Guíxols
 Información sobre el puerto de Sant Feliu

Муниципалитеты Жироны